Cyprois är ett släkte av kräftdjur. Cyprois ingår i familjen Notodromadidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Cyprois